Fünf Badmintonwettbewerbe wurden bei den Panamerikanischen Spielen 1999  in Mar del Plata in Argentinien ausgetragen. Die Wettkämpfe dauerten vom 11. bis zum 26. März.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Badminton
1995
Badminton 1995
Badmintonwettbewerb in Argentinien